143 км — действующий остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги.

Расположена рядом с посёлком Дубровка, на перегоне Заклинье — Батецкая, в  Новгородской области. Кассы отсутствуют.

Путевое развитие 
Путевое развитие включает в себя один путь на железобетонных шпалах.

Расписание поездов по платформе 143 км 
Курсируют пригородные поезда Дно - Оредеж, 3 пары в неделю. Поезда дальнего следования не останавливаются.

Ссылки 
 Фотография платформы

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Батецкого района